Op Roland Garros 2008 speelden de mannen in het enkelspel van 25 mei tot en met 8 juni.

Voor de vierde keer op rij won de Spanjaard Rafael Nadal het toernooi van Roland Garros. Hierin versloeg hij opnieuw de Zwitser Roger Federer in slechts 3 sets 6-1; 6-3 en 6-0. Nadal verloor in dit toernooi geen set en slechts 41 games (gemiddeld nog geen zes per wedstrijd). Federer, die zich liet bijstaan door oud-halvefinalist José Higueras, maakte in de finale 35 onnodige fouten, vooral met zijn sterkste wapen, de forehand. De stand tussen de nummers 1 en 2 op de ATP-ranglijst kwam hiermee op 6-11 voor Nadal.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links

Noten

Roland Garros
ITF-toernooi in 2008